Takashi Fujii (komiek) (1972), Japans komiek en zanger.
 Takashi Fujii (voetballer) (1986), Japans voetballer.